Mercenary (engl. für Söldner, geldgierig) steht für:

 Mercenary (Film), US-amerikanischer Film von Avi Nesher (1996) 
 Mercenary (Album), Album der Band Bolt Thrower (1998)
 Mercenary (Band), dänische Band
 Mercenary (Spieleserie), 3D-Computerspiele
 Mercenary for Justice, Film von Don E. FauntLeRoy (2006)
 The Mercenary – Der Söldner, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2019

Siehe auch:

 Mercenaries